Президентский кубок () — кубок, ежегодно вручаемый клубу-победителю плей-офф Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

Победители 
Команды выигрывавшие в одном сезоне Президентский кубок и Мемориальный кубок выделены жирным шрифтом.

См. также 
 Мемориальный кубок
 Кубок Эда Чиновета (WHL)
 Кубок Джей Росса Робертсона (OHL)

Примечания 

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека